IPF est un sigle qui peut signifier :
 IPFilter, le pare-feu de FreeBSD et Mac OS X ;
 indice de participation des femmes à la vie économique et politique ;
 International Pen Friends, une association promouvant la correspondance par lettres ;
 International Polar Foundation (en français, Fondation polaire internationale) ;
 Ingénieurs professionnels de France, réunis au sein de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France, une association créée en 1936 qui a pour but la certification d'ingénieurs, accréditée par le COFRAC.

Ipf est un nom qui peut désigner :
 Ipf, un mont en Allemagne ;
 (29668) Ipf, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.